Sabu kan syfta på:
 Sabu, en indisk skådespelare
 Sabū, en ort i Iran
 Savu, en ö i Indonesien